Poço Branco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Poço Branco (ort), Rio Grande do Norte, 
 Poço Branco (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar